Il doppio del Citizen Cup 1998 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1998.

Anke Huber e Mary Pierce erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Barbara Schett e Patty Schnyder hanno battuto in finale 7–6, 3–6, 6–3 Martina Hingis e Jana Novotná.

Teste di serie 
  Martina Hingis /  Jana Novotná (finale)
  Arantxa Sánchez-Vicario /  Patricia Tarabini (semifinali)
  Ruxandra Dragomir /  Iva Majoli (semifinali)
  Barbara Schett /  Patty Schnyder (campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Citizen Cup 1998